Rekowo est le nom, en Pologne, de :

dans la voïvodie de Mazovie
 Rekowo, village.

dans la voïvodie de Poméranie
 Rekowo, village du powiat de Bytów,
 Rekowo, village du powiat de Kartuzy.

dans la voïvodie de Poméranie
 Rękowo, village.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Rekowo, village du powiat de Koszalin,
 Rekowo, village du powiat de Łobez,
 Rekowo, village du powiat de Stargard,
 Rekowo, village de la gmina de Kamień Pomorski,
 Rekowo, village de la gmina de Wolin.